Rat kan avse:
 Rat (mytologi) – maka till guden Ras
 Remote Administration Tool, ett program som låter en användare fjärrstyra en annan dator
 Ram air turbine, en vinddriven nödturbin för flygplan.